Monts je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Monts (Indre-et-Loire) – obec v departementu Indre-et-Loire
 Monts (Oise) – obec v departementu Oise
 Monts-en-Bessin – obec v departementu Calvados
 Monts-en-Ternois – obec v departementu Pas-de-Calais
 Monts-sur-Guesnes – obec v departementu Vienne